Худякова () — жіноча форма російського прізвища Худяков. Також прізвище Худяков в родовому відмінку однини.

 Відомі носії 
 Худякова Антоніна Федорівна (*1917 — †1998) — військова льотчиця, Герой Радянського Союзу (1946), краєзнавець.
 Худякова Наталя Юріївна (*1985) — українська плавчиня вільного стилю.
Російські прізвища